Blinkende lygter kan henvise til flere artikler:

 Blinkende lygter - dansk film fra 2000
 Blinkende lygter (digtsamling) af Tove Ditlevsen, udgivet i 1947.